(titre allemand : ) est une série télévisée germano-suédoise en treize épisodes de 24 minutes adaptée des livres d'Astrid Lindgren consacrés à Zozo la tornade, diffusée d'abord en  en Allemagne de l'Ouest, puis en Suède du  au  sur SVT1.

Cette série est inédite dans tous les pays francophones.à l'exception de la Suisse

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : 
 Titre allemand : 
 Pays d'origine :  / 
 Langue : suédois
 Format : couleur
 Son : Dolby
 Durée : 28 minutes
 Date de sortie : 1971

Distribution 
  : Emil
  : Ida
 Allan Edwall : Anton
  : Alma
  : Alfred
  : Lina
 Carsta Löck : Krösa-Maja
 Astrid Lindgren : Berättare

Notes et références

Liens externes 
 

Série télévisée créée en 1971
Série télévisée suédoise des années 1970
Série télévisée allemande des années 1970
Série télévisée de SVT
Zozo la tornade